Појам  може да се односи на:

 Лорена, регион у Француској
 Лорена (војводство)
 Лорена (грофовија)
 Династија Лорена
 Лорена (певачица), булгарска попфолк певица